Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2014 z cyklu Rakuten Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 29 września–5 października 2014 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 1 228 825 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)